Bambara (o Bamana) – etnia dell'odierno Mali
Bambara Maoudé – comune rurale del Mali
Lingua bambara
Impero Bamana